Хазнидон:
 Хазнидон (река) — река в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
 Хазнидон (село) — село в Северной Осетии.